Самарино — топоним:
 Самарино (Башкортостан) — село в Башкортостане
 Самарино (Белгородская область) — село в Красногвардейском районе Белгородской области
 Самарино (Владимирская область) — деревня в Александровском районе Владимирской области 
 Самарино (Липецкая область) — деревня в Воловском районе Липецкой области
 Самарино (Ярославская область) — деревня в Большесельском районе Ярославской области